Rogers Cup 2016, właśc. Rogers Cup presented by National Bank 2016 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2016 z cyklu Rogers Cup zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 25–31 lipca 2016 roku w Toronto na kortach twardych o puli nagród 4 691 730 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

US Open Series 2016
2016
2016 w Kanadzie